Bellcaire d'Urgell kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bellcaire d'Urgell (ort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Bellcaire d'Urgell (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar